Seize-Novembre  ou XVI-Novembre ou 16-Novembre, avec ou sans majuscule et parfois sans trait d'union, peut désigner :

Calendrier 

16 novembre,  jour de l'année du calendrier grégorien, ou  en cas d'année bissextile.

Toponyme 

Les noms de plusieurs voies, places, sites ou édifices contiennent cette date, sous diverses graphies, en référence à des événements survenus à cette même date.

En France, 
 le   : Libération de Colombier-Fontaine dans le Doubs.

Au Maroc,
 le  : Mohammed V rentre de son exil en France et à Madagascar.

Site ou édifice 

 Stade du 16-Novembre, stade de football de la ville d'Oulad Teïma au Maroc.

Odonyme 

Les noms de plusieurs voies ou places contiennent cette date, sous diverses graphies, en référence à des événements survenus à cette même date (cf. supra).

Graphies en français 

Voir aussi les odonymes contenant le nom du mois, sans quantième :

Graphies en langue étrangère 

De tels odonymes de pays non francophones contiennent cette date en d'autres langues, par exemple :

En espagnol, « 16 de Noviembre » ou « Dieciséis de Noviembre »
 Mexique : événement non connu
 (Calle) 16 de Noviembre, à Durango, dans l'État de Durango,

Références et localisations

Références

Géolocalisations 

L'éventuelle mention « non localisée » signifie que l'odonyme concerné a été repéré dans une liste de voies, mais n'est pas encore enregistré dans les sources principales de géolocalisation utilisées dans cet article : Google Maps, Google Street, ViaMichelin, Géoportail (France), Géoportail (Belgique), Bing cartes, Here WeGo, Mappy et OpenStreetMap.

Géolocalisations des odonymes en français dont le quantième est en lettres

Néant

Géolocalisations des odonymes en français dont le quantième est en chiffres

Géolocalisations des odonymes en langue étrangère

Voir aussi 

Homonymie
16